Ниже представлен список победителей третьего дивизиона в системе футбольных лиг Англии. Дивизион был создан в сезоне 1920/21 под названием Третий дивизион Футбольной лиги. В следующем сезоне он был разделён на два региональных дивизиона: Третий северный дивизион Футбольной лиги и Третий южный дивизион Футбольной лиги. В 1958 году они снова были объединены в один дивизион, который вновь получил название Третий дивизион Футбольной лиги. В 1992 году в связи с созданием Премьер-лиги клубами Первого дивизиона, Второй дивизион был переименован в Первый дивизион, а Третий дивизион Футбольной лиги, соответственно, стал Вторым дивизионом. С 2004 года в рамках масштабной реструктуризации английского футбола Второй дивизион был переименован в Футбольную лигу 1 (Football League One).

Третий дивизион Футбольной лиги (1920—1921)

Третий северный и Третий южный дивизионы Футбольной лиги (1921—1958)

Третий дивизион Футбольной лиги (1958—1992)

Второй дивизион Футбольной лиги (1992—2004)

Лига 1 (с 2004 года)

Количество побед по городам

См. также 
 Чемпионы Англии по футболу
 Список победителей второго дивизиона в системе футбольных лиг Англии
 Список победителей четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии

Ссылки 
 

Победители 3
Лига 1 Английской футбольной лиги